Les Dieux ailés est le troisième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Héritiers d'Enkidiev. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Azcatchi veut se venger d’Onyx pour s’être fait passer pour lui à Tepecoalt (dans le , Nouveau Monde).  Son geste ne plaît pas aux autres panthéons, obligeant finalement les Sholiens et la Mère de l’Univers, Lessien Idril, à intervenir.

Pour se venger, Azcatchi enlève Cornéliane, la fille d’Onyx, pour l’amener sur Pélécar, une île d'Enlilkisar composée de très hautes montagnes. Onyx, Hadrian, Dinath, Dylan et Kira (qui, enceinte, quittera le groupe) consultent les devins Mixilzin pour retrouver les enfants enlevés par Lycaon, ainsi que Cornéliane. Onyx découvre que les dieux félins lui ont menti sur ses origines. Le conflit s'envenime entre les panthéons aviaire et félin. Étanna, déesse suprême des félins, et Lycaon, chef des dieux ailés, déclenchent les hostilités. Le livre s'achève sur l'intervention de la déesse de la lumière, Lessien Idril, dans un combat opposant deux dieux.

Liens externes 
 La fiche du roman sur le site officiel

Les Héritiers d'Enkidiev
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2011
2011 en fantasy